Playlist: The Very Best of Korn — компіляція американського ню-метал гурту Korn, видана лейблами Epic Records і Legacy Recordings 29 квітня 2008 р.

CD-Extra для комп'ютера містить буклет, фото та інший контент. CD не шкідливий для довкілля, зроблений із вторинної сировини. Для виготовлення буклету не використовували папір.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Korn
Музичні збірки 2008
Англомовні музичні альбоми